Simo – gmina w Finlandii
 Simo – rodzaj chrząszczy z rodziny ryjkowcowatych

Przypisy